Roland Garros in 1996 bij de vrouwen werd voor de 89e keer gehouden. De Duitse Steffi Graf won het toernooi door in de finale de Spaanse Arantxa Sánchez Vicario met 6-3, 6-7 en 10-8 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Bronnen 
  Toernooischema WTA (pag. 1 en 2)
  Toernooischema ITF

Roland Garros
ITF-toernooi in 1996